27-й выпуск Тура Романдии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам швейцарского региона Романдия. Гонка прошла с 8 по 13 мая 1973 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Вилфрид Давид.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов (включая пролог) общей протяженностью 895 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт 
Тур Романдии 1973 на FirstCycling

1973 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1973 году
Май 1973 года